België
 Sint-Leonarduskerk (Aartselaar)
 Sint-Leonarduskapel (Forêt), te Fonds-de-Forêt
 Sint-Leonarduskerk (Molenbeersel)
 Sint-Leonarduskerk (Rocourt)
 Sint-Leonarduskerk (Sint-Lenaarts)
 Sint-Leonarduskerk (Zoutleeuw)
 Sint-Leonarduskerk (Zuidschote)
Duitsland
 Sint-Leonarduskerk (Frankfurt)
Frankrijk
 Sint-Leonarduskerk (Dannemarie)
 Sint-Leonarduskerk (Fougères)
 Sint-Leonarduskapel (Mayenne)
 Sint-Leonarduskerk (Saint-Léonard)
 Sint-Leonarduskerk (Spijker)
Nederland
 Sint-Leonarduskerk (Beek en Donk)
 Sint-Leonarduskerk (Helmond)
 Sint-Leonarduskerk ('s-Hertogenbosch)
 Sint-Leonarduskapel (Koningslust)
 Leonarduskerk (Leiden)
 Sint-Leonarduskerk (Oosterhout)
 Sint-Leonarduskapel (Wanssum)
Oostenrijk
 Sint-Leonharduskerk (Tamsweg)

Leonarduskerk